Person kan syfta på:

 Person – en individ av arten människa
 Person (grammatik) – inom lingvistik, beskriva vilken roll ett givet nomen spelar i en sats
 Person – ett efternamn, se Persson 
 Fiktiv person – en litterär figur i en skönlitterär text
 Fysisk person – en juridisk term för en person eller individ i egentlig mening, en människa
 Juridisk person – ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet
 Person – i kristen teologi kallas de tre hypostaserna i Gud eller i Treenigheten - Fadern, Sonen och Den Helige Ande - för personer, se hypostas

Se även 
 Individ – en enhet av en art
Persona – flera betydelser
 Personalism – en filosofisk riktning som betraktar personen som en oreducerbar realitet
Personlighet – i beteendevetenskap vara detsamma som en identitet
Karaktär –  en persons, plats eller situations kännetecken, egenskaper eller läggning

 

ro:Persoană